Juliane Noack ist der Name folgender Personen:

* Juliane Noack (Künstlerin) (1984–2015), deutsche Künstlerin 
 Juliane Noack (Volleyballspielerin) (* 2000), deutsche Volleyballspielerin